Альбре:

 Альбре — французский баронский род.
 Альбре — средневековая феодальная сеньория в северной Гаскони.